Saulx-Tavannes ist der Name folgender Personen:

 Gaspard de Saulx, seigneur de Tavannes (1509–1573), französischer Feldherr und Marschall von Frankreich
 Nicolas de Saulx-Tavannes (1690–1759), Kardinal der römisch-katholischen Kirche